Hapoel Nof HaGalil is een Israëlische voetbalclub uit de stad Nof HaGalil, ten noorden van Nazareth.

De club werd in 1962 opgericht als Hapoel Kiryat Nazareth en nam in 1973 de huidige naam aan. De club promoveerde in 2004 voor het eerst naar de hoogste klasse, in het eerste seizoen werd de club knap 5de, maar in het 2de seizoen degradeerde de club. In 2008 degradeerde de club naar de Liga Artzit maar kwam een jaar later na een herstructurering van de competities weer in de Liga Leumit. 
Op 4 juli 2019 werd de gemeentenaam Nazareth Illit gewijzigd in Nof HaGalil, waarop de club besloot haar naam eveneens te veranderen in Hapoel Nof HaGalil.

Eindklasseringen vanaf 2000

Nazareth Illit, Hapoel
District Noord (Israël)